Samojlovicha kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Samojlovicha (ö), 
 Samojlovicha (kulle), 

Robotskapade Antarktisförgreningar